El nombre Jim Jones puede referirse a estas personas:

 Jim Jones (1931-1978), reverendo estadounidense.
 Jim Jones (1976-), rapero de origen estadounidense.